Elvis – angielskie imię męskie
 elvis – program komputerowy, klon edytora tekstu vi
 Elvis – drugi album płytowy Elvisa Presleya
 Elvis – album płytowy Elvisa Presleya z 1973
 Elvis – amerykański film biograficzny o Elvisie Presleyu z 1979 roku w reżyserii Johna Carpentera
 Elvis – amerykański film biograficzny o Elvisie Presleyu z 2022 roku w reżyserii Baza Luhrmanna